Il Papiro 6 (6) è uno dei più antichi manoscritti esistenti del Nuovo Testamento, datato paleograficamente agli inizi del IV secolo. È scritto in greco e in copto akhmidico.

Contenuto del papiro 
6 contiene una piccola parte del Vangelo secondo Giovanni (10:1-2, 4-7, 9-10; 11:1-8, 45-52).

È attualmente ospitato presso la Bibliothèque nationale et universitaire (Pap. copt. 379. 381. 382. 384) in Strasburgo.

Il testo del codice è rappresentativo del tipo testuale alessandrino. Kurt Aland lo ha collocato nella Categoria II.

Testo 

 [τευσαν εις αυτον τιν]ες δε εξ αυ
 [των απηλθον προς τ]ο̣υ̣ς φαρισαιους 
 [και ειπαν αυτοις α] επ̣ο̣ιησεν ις̅ 
 [συνηγαγον ουν οι αρ]χι̣ερεις 
 [και οι φαρισαιοι συνεδριο]ν̣ και ελε
 [γον τι ποιουμεν οτι ουτο]ς̣ ο̣ α̣ν̣θρ̣ω̣
 [πος πολλα ποιει σημεια] εαν 
 [αφωμεν αυτον ουτως] παντες̣ 
 [πιστευσουσιν εις αυτον] κ̣αι ελευ
 [σονται οι ρωμαιοι και αρο]υ̣σιν ημων 
 [και τον τοπον και το εθνο]ς̣· 
 [εις δε τις εξ αυτων καια]φας 
 [αρχιερευς ων του ενιαυτο]υ̣ εκειν[ου 
 ειπεν αυτοις υ]με[ις ουκ] ο̣ιδατ̣[ε 
 ουδεν ουδε λο]γ̣ι̣ζε̣[σθε ο]τ̣ι συμ
 [φερει υμιν ι]ν̣[α εις αν]θ̣ρω
 [πος αποθαν]η̣ υ[περ του λαο]υ̣ 
 [και μη ολον το] ε[θνος αποληται του
 το δε αφ εαυτου] ουκ ε̣[ιπεν] α̣λλα̣ 
 [αρχιερευς ων] του ε[νια]υ̣του̣ εκ̣[ει
 νου επροφητευσεν οτι ε]μ̣ελ̣λ̣ε̣[ν 
 ις̅ αποθνησκειν υπερ το]υ̣ εθ̣[νους] 
 [και ουχ υπερ του εθνους μονον 
 αλλ ινα και τα τεκ]ν̣α του [θ]υ̣̅ [τα 
 διεσκορπισμενα] συναγαγη ε̣ι̣ς ε̣ν̣

Note

Bibliografia 
 Friedrich Rösch, Bruchstücke des ersten Clemensbriefes nach dem achmimischen Papyrus der Strassburger Universitäts- und Landesbibliothek (Strasbourg, 1910), pp. 119–160. 
 C. R. Gregory, "Textkritik des Neuen Testaments", Leipzig 1909, vol. 3, pp. 1085–1086.
 
 Peter M. Head, The Habits of New Testament Copyists Singular Readings in the Early Fragmentary Papyri of John, Biblica 85 (2004), p. 406–407.

Voci correlate 
 Fonti del testo greco della Bibbia
 Elenco dei papiri del Nuovo Testamento
 Edizione critica
 Versione sahidica del Nuovo Testamento

Altri progetti 

Manoscritti biblici diglotti
Manoscritti biblici del IV secolo
P 006
Vangelo secondo Giovanni